1. Klavierkonzert steht für die jeweils ersten Klavierkonzerte folgender Komponisten:
1. Klavierkonzert (Bartók)
1. Klavierkonzert (Beethoven)
1. Klavierkonzert (Brahms)
1. Klavierkonzert (Chopin)
1. Klavierkonzert (Liszt)
1. Klavierkonzert (Mendelssohn)
1. Klavierkonzert (Mozart)
1. Klavierkonzert (Prokofjew)
1. Klavierkonzert (Rachmaninow)	
1. Klavierkonzert (Saint-Saëns)	
1. Klavierkonzert (Tschaikowski)